der Aussätzige ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

 Balduin der Aussätzige (1161–1185), König von Jerusalem, siehe Balduin IV. (Jerusalem)
 Fruela der Aussätzige (um 875–925), König von Asturien und León, siehe Fruela II. (Asturien)
 Rudolf der Aussätzige (1145/47–1164/67), Graf von Vermandois und Valois, siehe Rudolf II. (Vermandois)
 Simon der Aussätzige, Mann im Neuen Testament, siehe Simon von Bethanien

Siehe auch:
 Aussätzige